Страховая премия (также брутто-премия) (страховой взнос, страховой платёж) — плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в соответствии с договором страхования или законом.
Страховая премия зависит от страховой суммы и брутто-ставки страхового тарифа, иногда вычисляясь как произведение последних с учётом поправочных коэффициентов.

Размер страховой премии отражается в страховом полисе. Страховая премия вносится страхователем единовременно авансом или частями в течение всего срока страхования (тогда части премии называют страховыми платежами или страховыми взносами). Оплата страховых взносов в течение длительного периода (от 5 до 20 лет и более) особенно характерна для полисов различных видов страхования при страховании жизни (личном страховании)

Несвоевременная оплата страховых взносов может повлечь прекращение действия договора страхования.

Вся страховая премия (брутто-премия) состоит из нетто-премии (из неё формируются страховые резервы) и нагрузки (из которой выплачиваются агентские и брокерские комиссии, осуществляются расходы на ведение дела, предупредительные расходы, формируется прибыль).
В 2020 году страховые компании России собрали 1,539 трлн руб. страховых премий, в 2019 году — 1,485 трлн руб.

Таблица «Сборы страховой премии страховщиками России по годам»:

Ссылки 
 Крупнейшие компании РФ по сборам страховой премии, 2016 год
 «Страховая премия» в публикациях СМИ

Литература

Примечания 

Страховые термины